|-
|(108501)||2001 KG66|| align=right|16,1|| align=right|2,567|| align=right|0,252|| align=right|10,85|| align=right|4,112||MBA||22. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108502)||2001 KR66|| align=right|15,2|| align=right|2,568|| align=right|0,324|| align=right|10,43|| align=right|4,114||MBA||23. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108503)||2001 KH67|| align=right|15,3|| align=right|2,918|| align=right|0,038|| align=right|3,66|| align=right|4,985||MBA||25. maj 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(108504)||2001 KG68|| align=right|15,2|| align=right|2,512|| align=right|0,283|| align=right|17,37|| align=right|3,981||MBA||29. maj 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108505)||2001 KJ68|| align=right|15,7|| align=right|2,671|| align=right|0,119|| align=right|9,74|| align=right|4,364||MBA||18. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108506)||2001 KU68|| align=right|16,6|| align=right|2,539|| align=right|0,140|| align=right|3,44|| align=right|4,044||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108507)||2001 KB69|| align=right|16,3|| align=right|2,354|| align=right|0,188|| align=right|6,17|| align=right|3,610||MBA||21. maj 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(108508)||2001 KD69|| align=right|16,7|| align=right|2,358|| align=right|0,127|| align=right|5,82|| align=right|3,620||MBA||21. maj 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(108509)||2001 KO69|| align=right|15,6|| align=right|2,743|| align=right|0,090|| align=right|14,00|| align=right|4,542||MBA||22. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108510)||2001 KD71|| align=right|15,9|| align=right|2,729|| align=right|0,098|| align=right|4,13|| align=right|4,507||MBA||24. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108511)||2001 KO72|| align=right|15,8|| align=right|2,189|| align=right|0,193|| align=right|3,68|| align=right|3,238||MBA||24. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108512)||2001 KX73|| align=right|15,7|| align=right|2,235|| align=right|0,201|| align=right|6,53|| align=right|3,342||MBA||25. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108513)||2001 KP74|| align=right|15,9|| align=right|2,586|| align=right|0,084|| align=right|2,51|| align=right|4,159||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108514)||2001 KQ74|| align=right|15,4|| align=right|2,758|| align=right|0,095|| align=right|10,17|| align=right|4,579||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108515)||2001 KW74|| align=right|15,4|| align=right|2,751|| align=right|0,125|| align=right|4,13|| align=right|4,561||MBA||27. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108516)||2001 KR75|| align=right|14,1|| align=right|2,321|| align=right|0,332|| align=right|22,18|| align=right|3,535||MBA||30. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108517)||2001 KV75|| align=right|15,2|| align=right|2,732|| align=right|0,199|| align=right|11,24|| align=right|4,516||MBA||26. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108518)||2001 KY75|| align=right|15,3|| align=right|3,061|| align=right|0,140|| align=right|4,45|| align=right|5,354||MBA||29. maj 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108519)||2001 LF|| align=right|17,9|| align=right|1,604|| align=right|0,271|| align=right|16,40|| align=right|2,030||AMR||3. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108520)||2001 LK|| align=right|16,6|| align=right|2,301|| align=right|0,069|| align=right|6,35|| align=right|3,489||MBA||11. junij 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(108521)||2001 LL|| align=right|14,8|| align=right|3,041|| align=right|0,077|| align=right|11,30|| align=right|5,302||MBA||11. junij 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(108522)||2001 LQ|| align=right|14,2|| align=right|2,599|| align=right|0,390|| align=right|28,92|| align=right|4,189||MBA||14. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108523)||2001 LT|| align=right|16,3|| align=right|2,615|| align=right|0,125|| align=right|9,02|| align=right|4,229||MBA||12. junij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(108524)||2001 LA1|| align=right|15,3|| align=right|2,656|| align=right|0,283|| align=right|3,04|| align=right|4,329||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108525)||2001 LV1|| align=right|16,0|| align=right|2,401|| align=right|0,187|| align=right|2,37|| align=right|3,721||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108526)||2001 LY1|| align=right|15,9|| align=right|2,219|| align=right|0,156|| align=right|6,33|| align=right|3,305||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108527)||2001 LG2|| align=right|16,7|| align=right|2,325|| align=right|0,146|| align=right|1,83|| align=right|3,544||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108528)||2001 LQ2|| align=right|15,5|| align=right|2,359|| align=right|0,215|| align=right|3,31|| align=right|3,623||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108529)||2001 LV2|| align=right|15,4|| align=right|2,336|| align=right|0,197|| align=right|6,86|| align=right|3,570||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108530)||2001 LD4|| align=right|15,0|| align=right|2,700|| align=right|0,276|| align=right|13,55|| align=right|4,436||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108531)||2001 LH4|| align=right|15,4|| align=right|2,235|| align=right|0,227|| align=right|7,23|| align=right|3,341||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108532)||2001 LJ4|| align=right|14,7|| align=right|2,434|| align=right|0,231|| align=right|11,84|| align=right|3,798||MBA||13. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108533)||2001 LV4|| align=right|15,7|| align=right|2,568|| align=right|0,156|| align=right|6,96|| align=right|4,116||MBA||12. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108534)||2001 LK5|| align=right|15,2|| align=right|2,551|| align=right|0,063|| align=right|14,47|| align=right|4,074||MBA||15. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108535)||2001 LG6|| align=right|16,0|| align=right|2,377|| align=right|0,139|| align=right|7,16|| align=right|3,664||MBA||12. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108536)||2001 LN6|| align=right|13,8|| align=right|3,249|| align=right|0,044|| align=right|16,40|| align=right|5,857||MBA||14. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108537)||2001 LY6|| align=right|16,0|| align=right|2,388|| align=right|0,149|| align=right|6,58|| align=right|3,691||MBA||15. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108538)||2001 LH7|| align=right|15,0|| align=right|2,545|| align=right|0,190|| align=right|8,92|| align=right|4,059||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108539)||2001 LC8|| align=right|14,5|| align=right|3,055|| align=right|0,082|| align=right|10,08|| align=right|5,339||MBA||15. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108540)||2001 LQ8|| align=right|15,9|| align=right|2,558|| align=right|0,328|| align=right|4,47|| align=right|4,090||MBA||15. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108541)||2001 LS8|| align=right|13,5|| align=right|3,198|| align=right|0,096|| align=right|12,92|| align=right|5,717||MBA||15. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108542)||2001 LZ8|| align=right|15,5|| align=right|2,529|| align=right|0,260|| align=right|7,42|| align=right|4,022||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108543)||2001 LL9|| align=right|16,2|| align=right|2,255|| align=right|0,129|| align=right|6,50|| align=right|3,385||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108544)||2001 LO9|| align=right|15,6|| align=right|2,724|| align=right|0,231|| align=right|7,56|| align=right|4,496||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108545)||2001 LZ9|| align=right|15,9|| align=right|2,664|| align=right|0,127|| align=right|6,44|| align=right|4,348||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108546)||2001 LB10|| align=right|15,1|| align=right|3,065|| align=right|0,108|| align=right|10,88|| align=right|5,364||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108547)||2001 LW10|| align=right|14,6|| align=right|2,737|| align=right|0,275|| align=right|7,43|| align=right|4,528||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108548)||2001 LE11|| align=right|15,2|| align=right|2,718|| align=right|0,191|| align=right|8,74|| align=right|4,480||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108549)||2001 LJ11|| align=right|14,3|| align=right|2,771|| align=right|0,240|| align=right|9,20|| align=right|4,611||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108550)||2001 LV11|| align=right|14,9|| align=right|2,644|| align=right|0,275|| align=right|13,12|| align=right|4,300||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108551)||2001 LK12|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,234|| align=right|6,16|| align=right|3,681||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108552)||2001 LM12|| align=right|14,6|| align=right|2,932|| align=right|0,178|| align=right|10,86|| align=right|5,019||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108553)||2001 LS12|| align=right|14,0|| align=right|3,104|| align=right|0,212|| align=right|15,90|| align=right|5,469||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108554)||2001 LC13|| align=right|14,0|| align=right|2,652|| align=right|0,055|| align=right|21,43|| align=right|4,318||MBA||15. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108555)||2001 LW13|| align=right|15,9|| align=right|2,314|| align=right|0,216|| align=right|2,67|| align=right|3,519||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108556)||2001 LD14|| align=right|15,7|| align=right|2,376|| align=right|0,168|| align=right|5,47|| align=right|3,663||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108557)||2001 LU14|| align=right|14,6|| align=right|2,599|| align=right|0,189|| align=right|7,97|| align=right|4,188||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108558)||2001 LL15|| align=right|14,8|| align=right|3,079|| align=right|0,049|| align=right|13,07|| align=right|5,402||MBA||12. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108559)||2001 LC16|| align=right|16,7|| align=right|2,319|| align=right|0,139|| align=right|6,73|| align=right|3,530||MBA||13. junij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(108560)||2001 LM16|| align=right|15,4|| align=right|2,577|| align=right|0,068|| align=right|9,23|| align=right|4,137||MBA||14. junij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(108561)||2001 LY16|| align=right|14,8|| align=right|3,223|| align=right|0,129|| align=right|7,86|| align=right|5,786||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108562)||2001 LC19|| align=right|15,0|| align=right|2,622|| align=right|0,176|| align=right|12,18|| align=right|4,245||MBA||15. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108563)||2001 LM19|| align=right|14,6|| align=right|3,084|| align=right|0,017|| align=right|11,92|| align=right|5,414||MBA||15. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108564)||2001 LN19|| align=right|14,6|| align=right|2,607|| align=right|0,102|| align=right|13,03|| align=right|4,210||MBA||15. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108565)||2001 MC|| align=right|13,8|| align=right|3,985|| align=right|0,158|| align=right|4,87|| align=right|7,954||HLD||16. junij 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(108566)||2001 MF|| align=right|15,5|| align=right|2,730|| align=right|0,259|| align=right|14,48|| align=right|4,509||MBA||16. junij 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(108567)||2001 MY|| align=right|16,8|| align=right|2,383|| align=right|0,193|| align=right|0,49|| align=right|3,677||MBA||18. junij 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(108568)||2001 MA1|| align=right|15,1|| align=right|2,776|| align=right|0,124|| align=right|10,73|| align=right|4,623||MBA||18. junij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(108569)||2001 MB1|| align=right|15,4|| align=right|2,676|| align=right|0,243|| align=right|8,14|| align=right|4,377||MBA||18. junij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(108570)||2001 MH2|| align=right|13,7|| align=right|3,171|| align=right|0,181|| align=right|29,81|| align=right|5,647||MBA||19. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108571)||2001 MX2|| align=right|15,5|| align=right|2,723|| align=right|0,171|| align=right|7,86|| align=right|4,492||MBA||16. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108572)||2001 MA4|| align=right|16,2|| align=right|2,254|| align=right|0,175|| align=right|2,77|| align=right|3,383||MBA||16. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108573)||2001 MN4|| align=right|15,5|| align=right|2,313|| align=right|0,291|| align=right|23,79|| align=right|3,516||MBA||17. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108574)||2001 MR4|| align=right|15,9|| align=right|2,320|| align=right|0,174|| align=right|6,28|| align=right|3,534||MBA||17. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108575)||2001 MS5|| align=right|15,4|| align=right|2,643|| align=right|0,129|| align=right|13,75|| align=right|4,297||MBA||18. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108576)||2001 MF6|| align=right|15,0|| align=right|2,735|| align=right|0,124|| align=right|7,32|| align=right|4,522||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108577)||2001 ML6|| align=right|15,6|| align=right|2,588|| align=right|0,100|| align=right|14,03|| align=right|4,163||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108578)||2001 MQ7|| align=right|14,5|| align=right|3,413|| align=right|0,101|| align=right|17,03|| align=right|6,305||MBA||23. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108579)||2001 MD8|| align=right|14,4|| align=right|3,095|| align=right|0,178|| align=right|11,38|| align=right|5,445||MBA||20. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108580)||2001 MJ8|| align=right|14,1|| align=right|3,151|| align=right|0,188|| align=right|23,53|| align=right|5,592||MBA||20. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108581)||2001 MS8|| align=right|15,5|| align=right|2,368|| align=right|0,204|| align=right|1,58|| align=right|3,644||MBA||16. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108582)||2001 MZ8|| align=right|16,1|| align=right|2,444|| align=right|0,196|| align=right|2,12|| align=right|3,819||MBA||19. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108583)||2001 MD9|| align=right|15,1|| align=right|2,603|| align=right|0,158|| align=right|8,34|| align=right|4,199||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108584)||2001 MQ9|| align=right|14,6|| align=right|2,642|| align=right|0,134|| align=right|10,83|| align=right|4,295||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108585)||2001 MS9|| align=right|16,0|| align=right|2,370|| align=right|0,129|| align=right|7,20|| align=right|3,647||MBA||22. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108586)||2001 MA10|| align=right|16,5|| align=right|2,328|| align=right|0,132|| align=right|1,96|| align=right|3,552||MBA||23. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108587)||2001 MC10|| align=right|14,6|| align=right|2,638|| align=right|0,115|| align=right|15,02|| align=right|4,285||MBA||24. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108588)||2001 MR10|| align=right|15,6|| align=right|2,355|| align=right|0,191|| align=right|5,93|| align=right|3,614||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108589)||2001 MF11|| align=right|14,5|| align=right|2,999|| align=right|0,071|| align=right|11,94|| align=right|5,192||MBA||25. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108590)||2001 MM12|| align=right|15,4|| align=right|2,412|| align=right|0,097|| align=right|13,25|| align=right|3,744||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108591)||2001 MW12|| align=right|15,2|| align=right|2,679|| align=right|0,189|| align=right|14,06|| align=right|4,383||MBA||23. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108592)||2001 MC13|| align=right|15,3|| align=right|2,490|| align=right|0,221|| align=right|2,81|| align=right|3,929||MBA||23. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108593)||2001 MV13|| align=right|14,7|| align=right|3,059|| align=right|0,097|| align=right|11,52|| align=right|5,349||MBA||25. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108594)||2001 MZ14|| align=right|15,0|| align=right|2,752|| align=right|0,149|| align=right|14,12|| align=right|4,565||MBA||28. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108595)||2001 MM15|| align=right|16,2|| align=right|2,256|| align=right|0,138|| align=right|6,73|| align=right|3,389||MBA||25. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108596)||2001 MR15|| align=right|15,6|| align=right|2,615|| align=right|0,108|| align=right|3,45|| align=right|4,228||MBA||25. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108597)||2001 MJ16|| align=right|13,5|| align=right|3,924|| align=right|0,215|| align=right|3,69|| align=right|7,771||HLD||27. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108598)||2001 MS17|| align=right|15,9|| align=right|2,751|| align=right|0,113|| align=right|12,68|| align=right|4,563||MBA||27. junij 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(108599)||2001 MY17|| align=right|15,4|| align=right|2,729|| align=right|0,173|| align=right|12,50|| align=right|4,507||MBA||28. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108600)||2001 MB18|| align=right|13,8|| align=right|3,201|| align=right|0,134|| align=right|13,20|| align=right|5,726||MBA||29. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108601)||2001 ML18|| align=right|15,1|| align=right|2,570|| align=right|0,146|| align=right|13,61|| align=right|4,119||MBA||24. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108602)||2001 MA19|| align=right|14,0|| align=right|3,194|| align=right|0,231|| align=right|14,29|| align=right|5,706||MBA||29. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108603)||2001 MG19|| align=right|15,1|| align=right|2,626|| align=right|0,278|| align=right|10,53|| align=right|4,255||MBA||20. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108604)||2001 MJ19|| align=right|16,1|| align=right|2,476|| align=right|0,199|| align=right|2,57|| align=right|3,896||MBA||21. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108605)||2001 MZ19|| align=right|15,7|| align=right|2,373|| align=right|0,150|| align=right|5,88|| align=right|3,655||MBA||25. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108606)||2001 MG20|| align=right|17,0|| align=right|2,276|| align=right|0,132|| align=right|4,24|| align=right|3,433||MBA||25. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108607)||2001 MA21|| align=right|14,9|| align=right|3,132|| align=right|0,152|| align=right|7,08|| align=right|5,542||MBA||26. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108608)||2001 MC21|| align=right|16,5|| align=right|2,316|| align=right|0,157|| align=right|2,62|| align=right|3,523||MBA||26. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108609)||2001 MF21|| align=right|16,0|| align=right|2,435|| align=right|0,189|| align=right|1,74|| align=right|3,798||MBA||26. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108610)||2001 MP21|| align=right|14,3|| align=right|3,055|| align=right|0,046|| align=right|10,28|| align=right|5,338||MBA||27. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108611)||2001 MM23|| align=right|15,6|| align=right|2,389|| align=right|0,106|| align=right|6,24|| align=right|3,692||MBA||27. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108612)||2001 MG24|| align=right|14,7|| align=right|2,555|| align=right|0,261|| align=right|6,11|| align=right|4,082||MBA||28. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108613)||2001 MH24|| align=right|15,7|| align=right|2,383|| align=right|0,108|| align=right|6,04|| align=right|3,679||MBA||30. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108614)||2001 ME25|| align=right|14,9|| align=right|2,544|| align=right|0,225|| align=right|13,17|| align=right|4,057||MBA||17. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108615)||2001 MF25|| align=right|15,7|| align=right|2,629|| align=right|0,220|| align=right|9,60|| align=right|4,261||MBA||17. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108616)||2001 ML25|| align=right|14,6|| align=right|2,636|| align=right|0,173|| align=right|12,36|| align=right|4,280||MBA||17. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108617)||2001 MA26|| align=right|14,6|| align=right|2,674|| align=right|0,035|| align=right|12,45|| align=right|4,371||MBA||19. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108618)||2001 MB26|| align=right|15,0|| align=right|2,653|| align=right|0,166|| align=right|12,02|| align=right|4,321||MBA||19. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108619)||2001 ME26|| align=right|15,4|| align=right|2,345|| align=right|0,270|| align=right|9,45|| align=right|3,590||MBA||19. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108620)||2001 MY26|| align=right|14,8|| align=right|2,573|| align=right|0,297|| align=right|11,32|| align=right|4,126||MBA||19. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108621)||2001 MB27|| align=right|14,8|| align=right|2,672|| align=right|0,049|| align=right|12,14|| align=right|4,366||MBA||20. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108622)||2001 MF27|| align=right|14,7|| align=right|3,101|| align=right|0,083|| align=right|13,67|| align=right|5,459||MBA||20. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108623)||2001 MR27|| align=right|15,3|| align=right|2,750|| align=right|0,161|| align=right|10,25|| align=right|4,560||MBA||21. junij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108624)||2001 MX27|| align=right|15,8|| align=right|2,434|| align=right|0,126|| align=right|6,64|| align=right|3,796||MBA||22. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108625)||2001 MM28|| align=right|15,6|| align=right|2,540|| align=right|0,242|| align=right|12,46|| align=right|4,047||MBA||25. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108626)||2001 MN28|| align=right|16,4|| align=right|2,633|| align=right|0,203|| align=right|1,28|| align=right|4,273||MBA||26. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108627)||2001 MU28|| align=right|15,9|| align=right|2,435|| align=right|0,189|| align=right|7,76|| align=right|3,799||MBA||27. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108628)||2001 MZ28|| align=right|15,1|| align=right|2,528|| align=right|0,264|| align=right|5,95|| align=right|4,019||MBA||27. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108629)||2001 MB29|| align=right|15,7|| align=right|2,396|| align=right|0,209|| align=right|1,96|| align=right|3,709||MBA||27. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108630)||2001 MR29|| align=right|15,8|| align=right|2,716|| align=right|0,225|| align=right|9,29|| align=right|4,474||MBA||27. junij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108631)||2001 NG|| align=right|15,5|| align=right|2,446|| align=right|0,126|| align=right|5,59|| align=right|3,824||MBA||10. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108632)||2001 NL2|| align=right|14,7|| align=right|3,194|| align=right|0,030|| align=right|4,01|| align=right|5,708||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108633)||2001 NO2|| align=right|14,3|| align=right|3,119|| align=right|0,111|| align=right|10,18|| align=right|5,506||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108634)||2001 NU2|| align=right|14,5|| align=right|2,780|| align=right|0,178|| align=right|10,12|| align=right|4,635||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108635)||2001 NJ3|| align=right|17,0|| align=right|2,436|| align=right|0,194|| align=right|2,09|| align=right|3,801||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108636)||2001 NS3|| align=right|15,4|| align=right|3,246|| align=right|0,119|| align=right|1,39|| align=right|5,848||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108637)||2001 NE4|| align=right|17,0|| align=right|2,385|| align=right|0,057|| align=right|4,94|| align=right|3,683||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108638)||2001 NZ5|| align=right|13,7|| align=right|3,125|| align=right|0,138|| align=right|23,88|| align=right|5,524||MBA||13. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108639)||2001 NW7|| align=right|15,6|| align=right|2,750|| align=right|0,059|| align=right|3,68|| align=right|4,561||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108640)||2001 NZ8|| align=right|14,5|| align=right|3,111|| align=right|0,151|| align=right|16,99|| align=right|5,486||MBA||12. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108641)||2001 NU9|| align=right|15,6|| align=right|2,811|| align=right|0,131|| align=right|7,62|| align=right|4,711||MBA||15. julij 2001||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(108642)||2001 NY9|| align=right|15,2|| align=right|2,775|| align=right|0,108|| align=right|5,21|| align=right|4,623||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108643)||2001 NP10|| align=right|16,0|| align=right|2,399|| align=right|0,154|| align=right|2,23|| align=right|3,716||MBA||14. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108644)||2001 NT10|| align=right|14,8|| align=right|2,698|| align=right|0,155|| align=right|13,13|| align=right|4,430||MBA||14. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108645)||2001 NS11|| align=right|15,9|| align=right|2,391|| align=right|0,102|| align=right|7,16|| align=right|3,697||MBA||12. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108646)||2001 NZ11|| align=right|14,3|| align=right|3,080|| align=right|0,084|| align=right|8,89|| align=right|5,403||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108647)||2001 NA13|| align=right|16,8|| align=right|2,381|| align=right|0,166|| align=right|2,78|| align=right|3,674||MBA||14. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108648)||2001 NN15|| align=right|14,7|| align=right|3,114|| align=right|0,050|| align=right|10,85|| align=right|5,495||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108649)||2001 NT15|| align=right|14,2|| align=right|2,570|| align=right|0,188|| align=right|27,94|| align=right|4,120||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108650)||2001 NX15|| align=right|14,2|| align=right|2,950|| align=right|0,110|| align=right|10,44|| align=right|5,066||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108651)||2001 NH16|| align=right|16,5|| align=right|2,420|| align=right|0,204|| align=right|2,81|| align=right|3,763||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108652)||2001 NR16|| align=right|15,2|| align=right|2,799|| align=right|0,075|| align=right|4,68|| align=right|4,683||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108653)||2001 ND18|| align=right|15,1|| align=right|2,662|| align=right|0,201|| align=right|13,09|| align=right|4,341||MBA||9. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108654)||2001 NK19|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,274|| align=right|22,45|| align=right|3,571||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108655)||2001 NV19|| align=right|14,6|| align=right|2,763|| align=right|0,279|| align=right|9,94|| align=right|4,593||MBA||12. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108656)||2001 NW19|| align=right|16,1|| align=right|2,449|| align=right|0,218|| align=right|13,85|| align=right|3,831||MBA||12. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108657)||2001 NC20|| align=right|15,4|| align=right|2,705|| align=right|0,231|| align=right|17,04|| align=right|4,448||MBA||12. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108658)||2001 ND20|| align=right|14,9|| align=right|2,597|| align=right|0,224|| align=right|16,96|| align=right|4,184||MBA||12. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108659)||2001 NF20|| align=right|16,1|| align=right|2,414|| align=right|0,121|| align=right|6,18|| align=right|3,751||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108660)||2001 NM20|| align=right|13,1|| align=right|3,170|| align=right|0,092|| align=right|20,65|| align=right|5,643||MBA||13. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108661)||2001 NP20|| align=right|13,5|| align=right|3,401|| align=right|0,097|| align=right|21,62|| align=right|6,272||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108662)||2001 NY20|| align=right|15,1|| align=right|2,383|| align=right|0,155|| align=right|6,07|| align=right|3,679||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108663)||2001 NE21|| align=right|15,9|| align=right|2,478|| align=right|0,248|| align=right|3,54|| align=right|3,899||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108664)||2001 NT21|| align=right|15,2|| align=right|2,357|| align=right|0,135|| align=right|4,07|| align=right|3,618||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108665)||2001 NB22|| align=right|15,7|| align=right|2,402|| align=right|0,197|| align=right|2,95|| align=right|3,721||MBA||14. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108666)||2001 OD|| align=right|14,4|| align=right|2,699|| align=right|0,251|| align=right|14,29|| align=right|4,432||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108667)||2001 OS|| align=right|15,1|| align=right|2,368|| align=right|0,285|| align=right|15,88|| align=right|3,644||MBA||17. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108668)||2001 OX1|| align=right|14,3|| align=right|3,098|| align=right|0,173|| align=right|9,24|| align=right|5,452||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108669)||2001 OM2|| align=right|14,8|| align=right|2,790|| align=right|0,197|| align=right|14,24|| align=right|4,660||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108670)||2001 OS2|| align=right|14,3|| align=right|2,649|| align=right|0,240|| align=right|27,54|| align=right|4,310||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108671)||2001 OW2|| align=right|13,9|| align=right|3,155|| align=right|0,191|| align=right|16,76|| align=right|5,603||MBA||19. julij 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(108672)||2001 OA4|| align=right|15,8|| align=right|3,133|| align=right|0,103|| align=right|5,39|| align=right|5,546||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108673)||2001 OT4|| align=right|15,6|| align=right|2,562|| align=right|0,232|| align=right|3,20|| align=right|4,101||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108674)||2001 OU4|| align=right|15,6|| align=right|2,756|| align=right|0,153|| align=right|7,67|| align=right|4,575||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108675)||2001 OZ4|| align=right|14,9|| align=right|2,395|| align=right|0,107|| align=right|9,21|| align=right|3,706||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108676)||2001 OQ5|| align=right|13,9|| align=right|3,085|| align=right|0,050|| align=right|10,78|| align=right|5,418||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108677)||2001 OV5|| align=right|14,0|| align=right|3,171|| align=right|0,075|| align=right|14,88|| align=right|5,645||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108678)||2001 OA6|| align=right|14,8|| align=right|3,035|| align=right|0,148|| align=right|8,30|| align=right|5,286||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108679)||2001 OF6|| align=right|14,8|| align=right|2,610|| align=right|0,107|| align=right|13,64|| align=right|4,217||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108680)||2001 OS6|| align=right|15,5|| align=right|2,558|| align=right|0,165|| align=right|9,39|| align=right|4,091||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108681)||2001 OF7|| align=right|14,7|| align=right|2,638|| align=right|0,133|| align=right|13,44|| align=right|4,284||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108682)||2001 OQ7|| align=right|15,3|| align=right|2,364|| align=right|0,233|| align=right|4,36|| align=right|3,633||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108683)||2001 OU7|| align=right|15,4|| align=right|2,771|| align=right|0,213|| align=right|7,96|| align=right|4,611||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108684)||2001 OX7|| align=right|14,2|| align=right|3,023|| align=right|0,078|| align=right|9,55|| align=right|5,255||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108685)||2001 OH8|| align=right|16,0|| align=right|2,209|| align=right|0,193|| align=right|4,25|| align=right|3,282||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108686)||2001 OK8|| align=right|15,5|| align=right|2,489|| align=right|0,083|| align=right|12,41|| align=right|3,925||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108687)||2001 OU8|| align=right|15,3|| align=right|2,580|| align=right|0,216|| align=right|13,26|| align=right|4,144||MBA||17. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108688)||2001 OA9|| align=right|15,5|| align=right|2,320|| align=right|0,123|| align=right|6,06|| align=right|3,532||MBA||20. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108689)||2001 OS9|| align=right|15,2|| align=right|2,730|| align=right|0,040|| align=right|26,23|| align=right|4,510||MBA||17. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108690)||2001 OZ9|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,106|| align=right|15,03|| align=right|4,290||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108691)||2001 OY10|| align=right|15,1|| align=right|2,561|| align=right|0,197|| align=right|12,61|| align=right|4,099||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108692)||2001 OO11|| align=right|15,1|| align=right|2,419|| align=right|0,198|| align=right|21,10|| align=right|3,762||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108693)||2001 OA12|| align=right|14,7|| align=right|2,524|| align=right|0,141|| align=right|9,16|| align=right|4,009||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108694)||2001 OB12|| align=right|15,4|| align=right|2,786|| align=right|0,082|| align=right|10,57|| align=right|4,649||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108695)||2001 OH12|| align=right|15,0|| align=right|3,082|| align=right|0,141|| align=right|11,42|| align=right|5,411||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108696)||2001 OF13|| align=right|14,5|| align=right|2,648|| align=right|0,303|| align=right|31,23|| align=right|4,308||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108697)||2001 ON13|| align=right|15,7|| align=right|2,559|| align=right|0,330|| align=right|6,71|| align=right|4,093||MBA||20. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108698)||2001 OP13|| align=right|14,5|| align=right|2,664|| align=right|0,308|| align=right|8,26|| align=right|4,347||MBA||20. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(108699)||2001 OB15|| align=right|14,1|| align=right|3,174|| align=right|0,074|| align=right|21,33|| align=right|5,655||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108700)||2001 OL15|| align=right|16,0|| align=right|2,476|| align=right|0,191|| align=right|10,89|| align=right|3,895||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108701)||2001 OF16|| align=right|13,9|| align=right|3,138|| align=right|0,151|| align=right|13,85|| align=right|5,559||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108702)||2001 OX16|| align=right|14,4|| align=right|3,046|| align=right|0,084|| align=right|7,70|| align=right|5,316||MBA||21. julij 2001||San Marcello||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(108703)||2001 OU17|| align=right|15,7|| align=right|2,727|| align=right|0,111|| align=right|9,79|| align=right|4,501||MBA||17. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108704)||2001 OW17|| align=right|16,3|| align=right|2,342|| align=right|0,231|| align=right|9,04|| align=right|3,584||MBA||17. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108705)||2001 OO18|| align=right|15,0|| align=right|3,230|| align=right|0,090|| align=right|11,91|| align=right|5,804||MBA||17. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108706)||2001 OX18|| align=right|15,1|| align=right|3,146|| align=right|0,107|| align=right|5,59|| align=right|5,578||MBA||17. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108707)||2001 OW19|| align=right|14,5|| align=right|3,103|| align=right|0,116|| align=right|4,56|| align=right|5,466||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108708)||2001 OH20|| align=right|13,7|| align=right|3,138|| align=right|0,136|| align=right|20,46|| align=right|5,557||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108709)||2001 OK20|| align=right|15,3|| align=right|2,577|| align=right|0,129|| align=right|13,94|| align=right|4,135||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108710)||2001 OP20|| align=right|15,2|| align=right|2,463|| align=right|0,208|| align=right|11,73|| align=right|3,865||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108711)||2001 OE22|| align=right|15,5|| align=right|2,416|| align=right|0,198|| align=right|5,02|| align=right|3,755||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108712)||2001 OF22|| align=right|15,0|| align=right|3,051|| align=right|0,240|| align=right|8,93|| align=right|5,327||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108713)||2001 OM22|| align=right|15,6|| align=right|2,429|| align=right|0,192|| align=right|12,41|| align=right|3,785||MBA||17. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108714)||2001 OV22|| align=right|14,5|| align=right|3,078|| align=right|0,083|| align=right|12,20|| align=right|5,400||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108715)||2001 OA23|| align=right|14,2|| align=right|3,157|| align=right|0,196|| align=right|25,38|| align=right|5,608||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108716)||2001 OD23|| align=right|14,9|| align=right|2,742|| align=right|0,301|| align=right|18,60|| align=right|4,539||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108717)||2001 OJ23|| align=right|15,2|| align=right|2,425|| align=right|0,120|| align=right|7,65|| align=right|3,776||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108718)||2001 ON23|| align=right|15,9|| align=right|2,563|| align=right|0,142|| align=right|9,52|| align=right|4,102||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108719)||2001 OQ23|| align=right|14,8|| align=right|3,153|| align=right|0,146|| align=right|6,14|| align=right|5,598||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108720)||2001 OT23|| align=right|15,3|| align=right|2,750|| align=right|0,035|| align=right|8,13|| align=right|4,559||MBA||22. julij 2001||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(108721)||2001 OZ23|| align=right|14,7|| align=right|2,899|| align=right|0,198|| align=right|9,28|| align=right|4,936||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108722)||2001 OL24|| align=right|16,5|| align=right|2,356|| align=right|0,235|| align=right|2,92|| align=right|3,615||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108723)||2001 OM24|| align=right|16,1|| align=right|2,396|| align=right|0,115|| align=right|6,57|| align=right|3,707||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108724)||2001 OS24|| align=right|14,6|| align=right|3,209|| align=right|0,117|| align=right|10,99|| align=right|5,749||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(108725)||2001 OV25|| align=right|15,9|| align=right|2,727|| align=right|0,301|| align=right|10,25|| align=right|4,502||MBA||18. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108726)||2001 OC26|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,234|| align=right|2,36|| align=right|3,652||MBA||19. julij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(108727)||2001 OX27|| align=right|13,7|| align=right|3,123|| align=right|0,132|| align=right|14,29|| align=right|5,518||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108728)||2001 OH28|| align=right|15,5|| align=right|2,381|| align=right|0,132|| align=right|6,62|| align=right|3,673||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108729)||2001 ON28|| align=right|15,7|| align=right|2,729|| align=right|0,151|| align=right|10,89|| align=right|4,507||MBA||18. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108730)||2001 OB30|| align=right|14,4|| align=right|3,062|| align=right|0,159|| align=right|9,52|| align=right|5,356||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108731)||2001 OB31|| align=right|15,4|| align=right|2,929|| align=right|0,105|| align=right|6,01|| align=right|5,012||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108732)||2001 OF31|| align=right|16,2|| align=right|2,401|| align=right|0,227|| align=right|8,62|| align=right|3,719||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108733)||2001 OH31|| align=right|15,7|| align=right|2,543|| align=right|0,140|| align=right|11,66|| align=right|4,055||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108734)||2001 OD32|| align=right|15,2|| align=right|2,538|| align=right|0,155|| align=right|11,58|| align=right|4,042||MBA||23. julij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(108735)||2001 OE32|| align=right|15,7|| align=right|2,774|| align=right|0,047|| align=right|4,70|| align=right|4,620||MBA||24. julij 2001||McDonald||J. G. Ries
|-
|(108736)||2001 OG32|| align=right|16,0|| align=right|2,252|| align=right|0,048|| align=right|7,24|| align=right|3,379||MBA||24. julij 2001||Lake Tekapo||I. P. Griffin; N. Brady
|-
|(108737)||2001 OP34|| align=right|15,9|| align=right|2,415|| align=right|0,117|| align=right|7,92|| align=right|3,751||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108738)||2001 OR34|| align=right|15,4|| align=right|2,533|| align=right|0,112|| align=right|15,32|| align=right|4,031||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108739)||2001 OO35|| align=right|15,4|| align=right|2,401|| align=right|0,165|| align=right|6,43|| align=right|3,721||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108740)||2001 OU38|| align=right|15,0|| align=right|3,096|| align=right|0,272|| align=right|10,72|| align=right|5,447||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108741)||2001 OQ39|| align=right|15,3|| align=right|2,546|| align=right|0,201|| align=right|8,19|| align=right|4,062||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108742)||2001 OX39|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,028|| align=right|7,51|| align=right|3,549||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108743)||2001 OG40|| align=right|14,5|| align=right|3,153|| align=right|0,053|| align=right|14,89|| align=right|5,597||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108744)||2001 OM40|| align=right|15,3|| align=right|3,102|| align=right|0,152|| align=right|11,58|| align=right|5,462||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108745)||2001 ON40|| align=right|14,6|| align=right|2,595|| align=right|0,231|| align=right|14,04|| align=right|4,180||MBA||20. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108746)||2001 OZ40|| align=right|16,3|| align=right|2,427|| align=right|0,083|| align=right|2,87|| align=right|3,781||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108747)||2001 OB42|| align=right|16,0|| align=right|2,607|| align=right|0,199|| align=right|5,60|| align=right|4,208||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108748)||2001 OJ42|| align=right|15,3|| align=right|2,671|| align=right|0,260|| align=right|4,26|| align=right|4,364||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108749)||2001 OK42|| align=right|15,2|| align=right|2,524|| align=right|0,168|| align=right|3,88|| align=right|4,008||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(108750)||2001 OC43|| align=right|13,7|| align=right|2,537|| align=right|0,193|| align=right|8,42|| align=right|4,040||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov